У́лица Чапа́ева — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь командира дивизии Красной Армии В. И. Чапаева.

Азербайджан 
 Улица Чапаева — прежнее название улицы Тебриз в Баку.

Казахстан 
 Улица Чапаева — прежнее название улицы Манаса в Алма-Ате.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 2172 улицы, названных в честь Василия Ивановича Чапаева.
 Улица Чапаева — улица во Владивостоке
 Улица Чапаева — улица во Владикавказе
 Улица Чапаева — улица в Екатеринбурге
  — улица в Красном Сулине
 Улица Чапаева — улица в Мытищах
 Улица Чапаева — улица в Новосибирске
 Улица Чапаева — улица в Орле.
 Улица Чапаева — улица в Петроградском районе Санкт-Петербурга
 Улица Чапаева — улица в Салавате
 Улица Чапаева — улица в Саратове

Украина 
 Улица Чапаева — прежнее название улицы Вячеслава Липинского в Киеве
 Улица Чапаева — прежнее название Софиевской улицы в Кременчуге

См. также 
 Чапаевская улица
 Площадь Чапаева
 Чапаев
 Чапаевский переулок

Примечания